2 miejscowości w Polsce: 
 Józefatów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek 
 Józefatów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice